Crau pode referir-se a:
La Crau, província francesa
Crawl, estilo de natação

Desambiguação